Eadgifu je anglosasko žensko osobno ime koje se javlja i u obliku Edgiva, Ogive, staroengleski Ēadgifu. Ponekad je oblika Edith te ga se često brka s oblikom Eadgyth.
 Eadgifu Kentska (umrla oko 966.), kraljica majka za vrijeme vladavine engleskih kraljeva Edmunda I. Veličanstvenog i Edreda
 Eadgifu, kćer Edvarda I. Starijeg (Eadgifu od Wessexa, Eadgifu Engleska) (umrla poslije 955.), kćer kralja Wessexa i Engleske Edvarda I. Starijeg, druga supruga francuskog kralja Karla III. Glupog
 Eadgifu Nunnaminsterska (floruit 975.), kćer kralja Edgara
Edita Nježna Labudica (Edith Swanneck, Edith the Fair, Eadgifu Fair), bogata poslijeinvazijska zemljoposjednica, priležnica ili druga supruga engleskog kralja Harolda Godwinesona

Često se ovo osobno ime miješa s osobnim imenima Ealdgyth i Eadgyth.

Imena